Gozd steht für:

 Gozd (Bobolice), Dorf der Stadt-und-Land-Gemeinde Bobolice in der Woiwodschaft Westpommern in Polen
 Gozd (Kamnik), Ort in der Gemeinde Kamnik in Slowenien
 Gozd Martuljek, ehemals Gozd, Ort in Kranjska Gora in Slowenien

Siehe auch:
 Gózd